The Parson of Panamint – film del 1916 diretto da William Desmond Taylor 
The Parson of Panamint – film del 1941 diretto da William C. McGann